Подгорный - посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 4 км от центра района.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 280 человек

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Усть-Рубахинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района